ATC (A11) – część klasyfikacji anatomiczno-terapeutyczno-chemicznej
 Autostrada A11 (Austria)
 Autostrada A11 (Belgia)
 Autostrada A11 (Chorwacja)
 Autostrada A11 (Niemcy)
 Autostrada A11 (Włochy)